Ludovic Bablon est un écrivain français né à Chaumont (Haute-Marne), le .

Il est l'auteur de 6 livres publiés (proses poétiques, romans) ainsi que d'un feuilleton et d'articles critiques (pour le magazine littéraire Le Matricule des Anges ou la revue Europe).

Son œuvre littéraire, souvent poétique, marquée par l'autobiographie, se caractérise par la diversité de ses formes (vers libre, roman-fleuve, feuilleton, littérature grise...), de ses genres (lyrisme, épopée, autobiographie, roman historique, roman noir, pamphlet...), de ses influences (littérature japonaise médiévale, roman américain contemporain, sciences humaines, philosophie...) et de ses thèmes.

Il travaille depuis 2002 à un grand projet romanesque, K.I.N.S.K.I., biographie romancée de l'acteur Klaus Kinski, dont divers extraits ont été publiés en revue (revue Le Quartanier, Hapax, Enculer...) ou sur Internet.

Il vit et travaille actuellement à Chaumont.

Bibliographie 
 Perfection, éditions L’Amourier, 2000.
 Tandis qu’Il serait sans parfum, éditions L’Amourier, 2002.
 Histoire du jeune homme bouleversé en marche vers la totalité du réel, éditions Hache, 2003.
 Scènes de la vie occidentale, éditions Le Quartanier + Hogarth Press II, 2005.
 Kidnapping d'un junkie, feuilleton publié dans Le Matricule des Anges, 2005
 Bomb Bunker Buster, avec Anne-Valérie Gasc, éditions Images en Manœuvres, 2007.
 New York. Trois machines d'amour à mort, éditions Les Petits Matins, 2010.

Récompenses 
Il a été lauréat du Centre national du livre en 2006 (commission Roman), et d'une Mission Stendhal de Culturesfrance en 2008.

Liens externes 
 

Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en mai 1977